Contea di Cleveland o Cleveland County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Cleveland (Arkansas)
 Contea di Cleveland (Carolina del Nord)
 Contea di Cleveland (Oklahoma)

In Inghilterra inoltre la contea di Cleveland è stata una contea amministrativa di breve durata nella seconda metà del XX secolo.